Thomas Moore peut désigner :
 Thomas Moore (1779-1852), un poète irlandais ;
 Thomas Moore (1821-1887), un botaniste britannique ;
 Claude Thomas Stanfield Moore (1853-1901), un peintre britannique ;
 Thomas Sturge Moore (1870-1944), un poète anglais ;
 George Thomas Moore (1871-1956), un botaniste américain ;
 Robert Thomas Moore (1882-1958), un ornithologue américain ;
 Thomas J. Moore (1883-1955), un acteur et réalisateur américain ;
 Thomas Moore (né en 1940), un psychothérapeute et auteur nord-américain.